Тровишкал (Оливейра-ду-Байрру) — район в Португалии, входит в округ Авейру.
 Тровишкал (Сертан) — район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.